Wommen ist ein Ortsname:
 Wommen, Ortsteil der Gemeinde Herleshausen im Werra-Meißner-Kreis, Bundesland Hessen
 Wommen, Kreis Bartenstein (Friedland), Ostpreußen: Dalneje (Kaliningrad, Prawdinsk) im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland